Miasta w USA:
 Inland – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay

Gminy w USA:
 Inland (ang. Inland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Inland (ang. Inland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Inland (ang. Inland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay